Fairbury steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairbury (Illinois)
 Fairbury (Nebraska)